Подозерка () — село,
Дейкаловский сельский совет,
Зеньковский район,
Полтавская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 5321381703. Население по переписи 2001 года составляло 251 человек.

Географическое положение 
Село Подозерка находится на левом берегу реки Грунь,
выше по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Шиловка,
ниже по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Дейкаловка,
на противоположном берегу — село Ищенковка.
На территории села расположено озеро Журавлиное - памятник природы.

История 
Приписана к церкви Рождества Богородицы в Де́йкаловка

Есть на карте 1869 как Подизиркою

Объекты социальной сферы 
 Клуб.

Примечания